D’Or ist der Familienname folgender Personen:

 Cio D’Or, (eigentlich Cio Dorbandt), deutsche DJ
 David D’Or (* 1965; eigentlich David Nehaisi), israelischer Countertenor
 Gottlieb Pot d’Or (1905–1978), deutscher Künstler